Yarker steht für:

John Yarker (1833–1913), ein englischer Freimaurer, Schriftsteller und Esoteriker
Yarker (Ontario), eine Gemeinde in der kanadischen Provinz Ontario